Chilson Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chilson Mountain (South Dakota)	
 Chilson Mountain (Washington)